Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1950 si disputò dal 23 marzo al 28 marzo 1950. Si trattò della 12ª edizione del torneo.

Vinsero il titolo i City College of New York Beavers. Irwin Dambrot venne eletto Most Outstanding Player.

Risultati

Finale nazionale

Formazione vincitrice 

Allenatore:  Nat Holman
Vice-allenatore: Bobby Sand

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1950
Campionato di pallacanestro NCAA Division I